

Patronyme 
 Cheikh El Mokrani, chef d'une révolte en Algérie pendant la conquête française.
 Boumezrag El Mokrani, chef d'une révolte en Algérie pendant la conquête française.
 Rabah Mokrani, Commandant de l'ALN, combattant pendant la guerre d'Algérie.
 Mohamed Mokrani, handballeur algérien.
 Hédi Mokrani, chanteur tunisien.
 Abdelouahab Mokrani, artiste peintre algérien.
 Mondher Mokrani, footballeur tunisien.
 Mohamed Seddik Mokrani, footballeur algérien.
Adnane Mokrani, théologien et professeur à l'Université pontificale grégorienne de Rome.

Lieu 
 Badredine El Mokrani, commune algérienne.
 El Mokrani, commune algérienne.
Bordj El Mokrani, (Bordj, Château) monument historique en Algérie.

Histoire 
 Révolte de Mokrani, insurrection contre le pouvoir colonial français en Algérie.

Marine 
Cheikh El Mokrani, navire algérien.

Œuvre 
Si-el-hadj-Mokrani et la révolte de 1871, Louis Vossion. A. Challamel. 1905.
Mokrani, Mouloud Gaïd. Editions andalouses. 1993.

Autres 

 Colonel Mustafa Mokrani, personnage dans la série télévisée War of the Worlds de Howard Overman.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms berbères
 
 

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom masculin
Patronyme algérien